Der Name Septfontaines bezeichnet:

 Septfontaines (Doubs), eine französische Gemeinde im Département Doubs
 auf Französisch Siebenbrunnen (Luxemburg), einen Teil der Stadt Luxemburg
 auf Französisch Simmern (Habscht), einen Ort in der Gemeinde Habscht im Westen von Luxemburg
 Septfontaines, Ortschaft in der französischen Gemeinde Mijoux im Département Ain
 die ehemalige Prämonstratenserabtei Saint-Nicolas de Septfontaines in Andelot-Blancheville im Département Haute-Marne

Siehe auch:
 Sept-Fontaines